

Sigle 
 People's Liberation Army – Esercito Popolare di Liberazione, le forze armate della Repubblica Popolare Cinese
 Programmable logic array – un dispositivo programmabile usato per implementare circuiti logici combinatori

Chimica 
 PLA – acido polilattico

Codici 
 PLA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Planadas (Colombia)

Geografia 
 Le Pla – comune francese situato nel dipartimento dell'Ariège nella regione del Midi-Pirenei

Persone

Pla
Cédric Pla (1983) – pentatleta francese
Elena Pla (...) – modella spagnola
Enrique Pla Báez (1982) – calciatore colombiano
Enrique Pla y Deniel (1876-1968) – cardinale cattolico spagnolo
Josep Pla (1897-1981) – scrittore e giornalista spagnolo
Manuel Pla (1725-1766) – compositore, oboista e clavicembalista spagnolo
Teresa Pla Meseguer (1917-2004) – politica, guerrigliera e antifascista spagnola

Plá
José Antonio Plá (1945) – ex calciatore argentino
José María Plá (1794-1869) – politico uruguaiano